Grappling Fight Team é uma equipe de jiu-jitsu do Brasil. Disputa o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu.

História 
Fundada em 1999 a equipe GFTeam tem como criador o Mestre Vinícius Amaral, onde teve seu início no Jiu-Jitsu com o Mestre Cesar Guimarães (Casquinha) até a faixa roxa onde passa a treinar na equipe Carlson Gracie por recomendação do Mestre Casquinha. Em 1997 recebe a faixa preta das mãos do próprio Carlson Gracie, em 1999 alguns faixas pretas saem da equipe e criaram a Top Team, Vinicius na época optou por ficar ao lado do Mestre Carlson Gracie até sua ida aos Estados Unidos, a convite do Pedro Gama Filho e com a autorização de Carlson, Vinicius Amaral passa a fazer parte do time de lutadores da Universidade Gama Filho - RJ,  e junto com o também professor Julio Cesar fundam a Grappling Fight Team (GFTEAM).

Ligações externas 
Site oficial

Equipes de jiu-jitsu

Game Fight não é o mesmo q "jogo de luta" , este seria Fight Game.